Luigi Bonelli ist der Name folgender Personen:

* Luigi Bonelli (Politiker) (1811–1892), italienischer Politiker
 Luigi Bonelli (Orientalist) (1865–1947), italienischer Orientalist
 Luigi Bonelli (Drehbuchautor) (1894–1954), italienischer Drehbuchautor